Даб († 967) — король Шотландії з 962 до 967
 Даб — музичний жанр
 Даб — танцювальний рух